Vokáč ist der Familienname folgender Personen:
Karel Vokáč (1903–1944), tschechischer Dichter und Schriftsteller
Marek Vokáč (1958–2021), tschechischer Schachspieler